Беллінцона — місто в Швейцарії, центр кантону Тічино.
 Беллінцона (футбольний клуб) — швейцарський футбольний клуб із однойменного міста.
 Беллінцона (округ) — округ в кантоні Тичіно.
 Беллінцона (кантон) — кантон Гельветійської Республіки.

Багатозначні терміни